Südbadischer Pokal bezeichnet:

 Südbadischer Pokal (Fußball), beschreibt den Verbandspokal des Südbadischen Fußballverbands.
 Südbadischer Pokal (Handball), beschreibt den Verbandspokal des Südbadischen Handballverbands.